Fasangarten steht für:

 Fasangarten, Stadtteil von München, Bayern
 Obergiesing-Fasangarten, Stadtbezirk in München, Bayern
 Oberer Fasangarten (Moosach), Fasanengehege und Jagdrevier in der Hofmark Moosach, heute München, Bayern
 Unterer Fasangarten (Schleißheim), Fasanengehege und Jagdrevier in der Hofmark Schleißheim-Feldmoching, heute Landkreis München, Bayern